Linderhof ist der Name von:

 Linderhof (Kressbronn), Ortsteil der Gemeinde Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Linderhof (Ettal), Ortsteil der Gemeinde Ettal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Linderhof (Glottertal), Ortsteil der Gemeinde Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

 Schloss Linderhof, in dem Ettaler Ortsteil Linderhof gelegenes Schloss

Siehe auch:
 Lindhof
 Lindahof
 Lindenhof